Příjmení Veber nebo Vébr (z něm. Weber, tkadlec) nosí tyto osobnosti:

 Francis Veber (* 1937) – francouzský scenárista, dramatik a režisér
 Ivana Veberová (* 1984) – česká operní pěvkyně a držitelka Ceny Thálie za rok 2014
 Jiří Veber (* 1968) – český hokejista
 Ludmila Veberová viz Ludmila Polesná (1934–1988) – kajakářka
 Petr Veber (* 1960) – český hudební kritik a publicista
 Václav Veber (lední hokejista) (* 1990) – lední hokejista
 Václav Veber (1931–2016) – český historik

podobná příjmení
 Vébr
 Weber

Externí odkazy